Infascelli est un patronyme originaire d'Italie et porté notamment par :
 Carlo Infascelli (1913-1984), réalisateur, producteur et scénariste italien ;
 Roberto Infascelli (1938-1977), producteur et réalisateur italien, fils de Carlo ;
 Fiorella Infascelli (1952-), réalisatrice et scénariste italienne, fille de Carlo ;
 Alex Infascelli (1967-), réalisateur, scénariste, producteur et acteur italien, fils de Roberto, petit-fils de Carlo ;
  (1975-), scénariste italien ;
 Roberto Infascelli (1981-), acteur italien ;

Homonymie de patronyme italien
Patronyme italien